Pitchfork — американский электронный журнал, посвящённый музыкальной критике и комментариям, новостям музыки и интервью с исполнителями. Основное внимание уделяется инди-музыке, особенно инди-року. Тем не менее диапазон охватываемых музыкальных жанров распространяется и на электронную музыку, поп, хип-хоп, танцевальную и фолк-музыку, джаз, хеви-метал и экспериментальную музыку.

История журнала 
Pitchfork начал работу в ноябре 1995 года. На сайте в основном освещается новая музыка, но журналисты также рецензируют переизданные альбомы и бокс-сеты. На сайте публикуются списки «избранного», к примеру, лучшие альбомы 1960-х, 1970-х, 1980-х, 1990-х, 2000-х и 2010-х, лучшие песни определенных десятилетий, а также итоги года — лучшие синглы и альбомы каждого года, начиная с 1999 года.

В 2011 году Pitchfork впервые был награждён премией «Вебби» за видеосериал POV, а в следующем году эксперты Международной академии цифровых искусств и наук признали издание лучшим музыкальным сайтом.

Примечания

Публикации 
 
 
 
 Pitchfork Media offices in New York City (Фотографии офиса) . Time Out New York
 
 

Сайты, появившиеся в 1995 году
Музыкальные сетевые ресурсы
Сайты США